

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Sweet Water – città della Contea di Marengo, Alabama

Musica 
 Sweet Water – gruppo musicale rock statunitense
 Sweet Water – album degli Sweet Water del 1993
 Sweet Water – singolo di Davina Michelle del 2021

Pagine correlate 
 Sweetwater